Полибинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Полибинский сельсовет — в Данковском районе Липецкой области.
 Полибинский сельсовет — в Бугурусланском районе Оренбургской области.